Gwenwed est un terme utilisé dans le néo-druidisme.
Gwenwed est un groupe de musique de Montréal.